Alfons Schöne – schermidore tedesco
 Johannes Schöne – calciatore tedesco orientale
 Lasse Schöne – calciatore danese
 Max Schöne – nuotatore tedesco
 Reiner Schöne – attore tedesco

Pagine correlate
 Schön